Líšnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Líšnice (okres Praha-západ)
 Líšnice (okres Šumperk)
 Líšnice (okres Ústí nad Orlicí)
 Lišnice (okres Most)